Karhu steht für:

 Karhu, (finnisch: Bär), Name eines finnischen Sportartikelherstellers

Karhu ist der Familienname folgender Personen:

 E. L. Karhu (* 1982), finnische Dramatikerin und Übersetzerin, Autoren-Pseudonym von Emmy Karhu
 Eero Karhu (* 1934), finnischer Radrennfahrer
 Kimmo Karhu (* 1968), finnischer Radrennfahrer
 Mika Karhu (* 1979), deutschsprachiger Schriftsteller
 Minna Karhu (* 1971), finnische Freestyle-Skierin
 Pertti Karhu (* 1934), finnischer Radrennfahrer